Lightle House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lightle House (605 Race Ave., Searcy, Arkansas), ID-Nr. 82000958
 Lightle House (Co. Rd. 76, Searcy, Arkansas), ID-Nr. 91001224
 Lightle House (107 N. Elm St., Searcy, Arkansas), ID-Nr. 91001244